First Choice steht für:

 First Choice (Band), US-amerikanische Band
 First Choice, früherer Name von The Movie Network, kanadischer Fernsehsender
 First Choice Holidays, britischer Reiseveranstalter
 First Choice Airways, britische Fluggesellschaft